Moraes ist ein Familienname.

Herkunft 
Es handelt sich um eine altertümliche Form des portugiesischen Familiennamens Morais.

Namensträger 
 Abrahão de Moraes (1916–1970), brasilianischer Astronom
 Airton Moraes Michellon (* 1994), brasilianischer Fußballtorhüter
 Angel Moraes (1965–2021), amerikanischer DJ, Remixer und Musikproduzent

 Artur Moraes (* 1981), brasilianischer Fußballspieler
 Basílio de Moraes (* 1982), brasilianischer Sprinter
 Benedicto de Moraes Menezes (1906–1944), brasilianischer Fußballspieler
 Claude Moraes (* 1965), britischer Europaabgeordneter
 Consuelo De Moraes (* 1968), brasilianische Professorin für Biokommunikation und Entomologie an der ETH Zürich
 Cicero Moraes (* 1982), brasilianischer 3D Designer, Prothetiker und Forensiker
 Davy Moraes (* 1997), brasilianischer Volleyballspieler
 Dom Moraes (1938–2004), indischer Schriftsteller, Poet und Journalist
 Drica Moraes (* 1969), brasilianische Schauspielerin
 Ederson Santana de Moraes (* 1993), brasilianischer Fußballspieler, siehe Ederson
 Evaristo de Moraes Filho (1914–2016), brasilianischer Jurist, Hochschullehrer und Schriftsteller
 Ézio Leal Moraes Filho (1966–2011), brasilianischer Fußballspieler
 Fabiana Moraes (* 1986), brasilianische Hürdenläuferin
 Fernando de Moraes (* 1980), brasilianisch-australischer Futsal- und Fußballspieler
 Francisco de Moraes (~1500–1572), portugiesischer Autor und Schriftsteller
 Hélder Martins de Moraes (* 1937), brasilianischer Diplomat und Journalist
 Jorge Marco de Oliveira Moraes (* 1996), brasilianischer Fußballspieler
 Júnior Moraes (* 1987), brasilianischer Fußballspieler
 Leandro Costa Miranda Moraes (* 1983), brasilianischer Fußballspieler, siehe Leandrão (Fußballspieler, 1983)
 Mario Moraes (* 1988), brasilianischer Rennfahrer
 Mateus Moraes (* 2001), brasilianischer Fußballspieler
 Octávio Moraes (1923–2009), brasilianischer Fußballspieler
 Prudente Jose de Moraes, brasilianischer Politiker
 Rodolfo Tito de Moraes (* 1997), brasilianischer Fußballspieler
 Ronald Leslie Moraes Small (1930–1999), brasilianischer Diplomat
 Ronaldo Moraes (* 1962), brasilianischer Fußballspieler 
 Rubens Borba de Moraes (1899–1986), brasilianischer Bibliothekar, Bibliothekswissenschaftler, Bibliophiler
 Vinícius de Moraes (1913–1980), brasilianischer Dichter, Sänger und Diplomat
 Walter Moraes (1934–1997), brasilianischer Jurist, katholischer Denker und Professor an der Universität von Sao Paulo
 Wenceslau de Morães (1854–1929), portugiesischer Diplomat und Schriftsteller
 Wesley Moraes (* 1996), brasilianischer Fußballspieler

Familienname
Portugiesischer Personenname